Lobzang Danjin (18e eeuw), een khan van de Koshut-stam van de Oirat-Mongolen
Lobsang Tenzin (Samdhong) (1939), Samdhong Rinpoche en premier van de Tibetaanse regering in ballingschap
Lobsang Tenzin (Kirti Rinpoche) (20e eeuw), Kirti Rinpoche, verantwoordelijk van 1997-99 voor religieuze zaken in de Tibetaanse ballinschapsregering
Lobsang Tenzin Chökyi Gyaltsen (ca. 1998-2000), een Tibetaans tulku, Shingza Rinpoche